Assens er en by i Assens Kommune, Region Syddanmark.

Assens har også flere andre betydninger:
 Assens (Mariagerfjord Kommune) − en by i Mariagerfjord Kommune, Region Nordjylland
 Assens (Schweiz) − en kommune i Gros-de-Vaud, Schweiz
 Assens (dokumentarfilm) − en dansk dokumentarfilm fra 1926